Nunannguaq bezeichnet:
 Nunannguaq (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Nunannguaq (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland